

Patronyme 

 Aimé-Henry-Edmond Bassompierre-Sewrin (1809-1896), peintre français ;
 Albert Bassompierre-Sewrin (1818-1877), ingénieur des Ponts et Chaussées français ;
 Claude Antoine de Bassompierre, oncle du maréchal François de Bassompierre ; bailli de l'évêché de Metz en 1565 ;
 François de Bassompierre (1579-1646), maréchal de France ;
 Jean Bassompierre (1914-1948), militant nationaliste français, collaborateur de Joseph Darnand ;
 Jean-François Bassompierre (1709-1776), imprimeur-libraire à Liège, son fils Jean-François II Bassompierre prend sa suite ;
 Joseph Bassompierre-Sewrin ou Joseph Bassompierre (1871-1950), architecte français ;
 Louis de Bassompierre (1610-1676), évêque de Saintes ;
 Michel Bassompierre (né en 1948), sculpteur animalier français ;
 Charles-Augustin Bassompierre dit Sewrin (1771-1853), écrivain et librettiste français ;
 Yolande de Bassompierre (1536-1621), abbesse du chapitre d'Épinal de 1558 à 1621.

Toponyme 

 Bassompierre, ancienne commune française de la Moselle, aujourd'hui intégrée à Boulange ;
 Hôtel de Bassompierre, place des Vosges à Paris ;
 Place Bassompierre, à Saintes (Charente-Maritime)  ;
 Rue Bassompierre,  de Paris.

Référence

Liens externes 
 
 
 

Patronyme lorrain